

Toponyme 

 Ine, un bourg de la préfecture de Kyoto ;

Ine, principal village de l'atoll d'Arno.

Sigle 
INE peut faire référence à :
 Institut national d'éducation, au Cambodge ;
 numéro d'identification nationale des étudiants, un numéro identifiant les étudiants français ;
 Institut national électoral, au Mexique ;
 Instituto Nacional de Estadísticas (en français, ), dans plusieurs pays de langue espagnole ;
 Instituto Nacional de Estadísticas, l'institut national de la statistique du Chili ;
 Instituto Nacional de Estadísticas, l'institut national de la statistique de l'Espagne ;
 Instituto Nacional de Estadísticas, l'institut national de la statistique du Guatemala ;
 Instituto Nacional de Estatística, l'institut national de la statistique du Portugal.